Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francesco Aldi che ha battuto in finale Fabio Fognini 7-5, 64-7, 6-4.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Michaël Llodra (secondo turno)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)

 Olivier Patience (semifinali)
 Federico Luzzi (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Gorka Fraile (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2007